La Pervaja Liga 1987 fu la 47ª edizione della seconda serie del campionato sovietico di calcio; vide la vittoria finale del .

Stagione

Novità
Il numero di squadre passò da ventiquattro a ventidue, con le promosse CSKA Mosca e Guria Lanchkhuti sostituite da Černomorets Odessa e Torpedo Kutaisi retrocesse dalla Vysšaja Liga, mentre le neopromosse Kryl'ja Sovetov Kujbyšev, Geolog Tjumen' e Zarja sostituirono le retrocesse Kuban', SKA-Chabarovsk, Iskra Smolensk, Atlantas e Nistru Kišinëv.

Formula
Come nella passata edizione il campionato fu organizzato in un girone unico: le ventidue partecipanti si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 42 incontri per squadra; erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Come nella massima serie era previsto un limite nel numero massimo di pareggi che generano punti per squadra: dal tredicesimo pareggio in poi, infatti, le partite finite in pari non davano punti alle squadre. Venivano promosse in Vysšaja Liga le prime due classificate e retrocesse in Vtoraja Liga le ultime tre.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Promosso in Vysšaja Liga 1988.
      Retrocesso in Vtoraja Liga 1988.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Lokomotiv Mosca e Rostsel'maš hanno scontato 1 punto di penalizzazione per aver pareggiato 13 partite, una in più del consentito per averne punteggio.
Il Kuzbass Kemerovo ha scontato 2 punti di penalizzazione per aver pareggiato 14 partite, due in più del consentito per averne punteggio.
Daugava Rīga, Dinamo Stavropol' e Zarja hanno scontato 3 punti di penalizzazione per aver pareggiato 15 partite, tre in più del consentito per averne punteggio.
Il Fakel Voronež ha scontato 4 punti di penalizzazione per aver pareggiato 16 partite, quattro in più del consentito per averne punteggio.

Risultati

Note

Voci correlate 
 Vysšaja Liga 1987
 Kubok SSSR 1986-1987
 Kubok SSSR 1987-1988

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1987
1987